Кучукенер — название населённых пунктов:

Россия 
 Кучукенер — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Кучукенер — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.